Алекса́ндровская пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Александровская площадь — площадь в Волгограде.
 Александровская площадь — площадь в Ставрополе.
 Александровская площадь — площадь в Таганроге.
 Александровская площадь — площадь в Уфе.

Украина 
 Александровская площадь — площадь в Мариуполе.
 Александровская площадь — площадь в Одессе.
 Александровская площадь — площадь в Харькове.
 Александровская площадь — площадь в Чернигове.

См. также 
 Александерплац;
 
 
 
 
 
 Александровское шоссе (Белоостров)